Campbell County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Campbell County Courthouse (Kentucky), NRHP-Nr. 88000181
 Campbell County Courthouse (South Dakota)
 Campbell County Courthouse (Tennessee)
 Campbell County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 81000638
 Campbell County Courthouse (Wyoming)